Ангальт-Цербст:

 Ангальт-Цербст (княжество) — немецкое княжество, существовавшее в период 1252—1396, 1544—1570 и 1603—1793 годов
 Анхальт-Цербст (район) — район в Германии